Торчиново — название нескольких населённых пунктов:
 Торчиново — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Торчиново — деревня в Переславском районе Ярославской области.